A curling a a téli olimpiai játékokon először már az első, 1924-es téli olimpián szerepelt. Hosszú szünet után 1998-ban tért vissza  a hivatalos programba. 2018-ban a programba került a vegyes páros torna is.

Versenyszámok 
• = hivatalos versenyszám, (b) = bemutató versenyszám

Éremtáblázat

Résztvevők nemzetek szerint 
A 2014-es olimpiával bezárólag 16 különböző lobogó alatt indult versenyző ebben a sportágban a játékok során. Közülük mindössze két nemzet (nem számítva egyes országok utódállamait) képviseltette magát minden olimpián ebben a versenyszámban.

Magyarország még nem kvalifikálta magát olimpiai curlingtornára.

Férfiak

Nők

Vegyes páros

Források 

Sportágak a téli olimpiai játékokon